А́нтун Павле́кович () — югославский хорватский футболист, участник Олимпиады 1924 года.

Карьера

Клубная 
Выступал в загребском клубе «Граджянски», в составе которого, вместе с командой, в 1923 году стал победителем первого в истории чемпионата Югославии (Королевства СХС).

В сборной 
Был в заявке главной национальной сборной Королевства СХС на Олимпиаде 1924 года, однако, на поле не выходил.

Достижения 
 Чемпион Королевства СХС (1): 1923

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Югославии
Игроки сборной Югославии по футболу
Игроки ФК «Граджянски»
Футболисты на летних Олимпийских играх 1924 года